Lincoln County kan referere til steder i:

Australien 
 Lincoln County, New South Wales
 det tidligere navn for Lincoln Land District, Tasmania

Canada 
 Lincoln County, Ontario, en af de historiske counties i Ontario

Storbritanien 
 Den arkaiske udtryk "County of Lincoln" referere til Lincolnshire i moderne kontekst

USA 
Lincoln County er navnet på flere counties i USA, de fleste opkaldt efter Abraham Lincoln, den 16. amerikanske præsident.

 Lincoln County, Arkansas
 Lincoln County, Colorado
 Lincoln County, Georgia
 Lincoln County, Idaho
 Lincoln County, Kansas
 Lincoln County, Kentucky
 Lincoln County, Maine
 Lincoln County, Minnesota
 Lincoln County, Mississippi
 Lincoln County, Missouri
 Lincoln County, Montana
 Lincoln County, Nebraska
 Lincoln County, Nevada
 Lincoln County, New Mexico
 Lincoln County, North Carolina
 Lincoln County, Oklahoma
 Lincoln County, Oregon
 Lincoln County, South Dakota
 Lincoln County, Tennessee
 Lincoln County, Washington
 Lincoln County, West Virginia
 Lincoln County, Wisconsin
 Lincoln County, Wyoming

Se også 
 Lincoln Parish, Louisiana, U.S.A.

Anden brug 
 Lincoln County (sang), en sang af Dave Davies
 Lincoln County War